Dubbelbestraffning kan syfta på:
 Dubbelbestraffning – en sak som avgjorts genom en dom som vunnit laga kraft inte får prövas på nytt, se ne bis in idem
 Dubbelbestraffning (härskarteknik) – ge någon ett val och utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör

Se även 
 Dubbel straffbarhet